Río Fénix kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Perito Moreno (kommunhuvudort i Argentina), Santa Cruz, 
 Río Fénix Grande, vattendrag, Santa Cruz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar